19-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 14 по 22 сентября 1991 года в двух городах Бразилии (Озаску и Сан-Паулу) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 18-й раз в своей истории и в 13-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц на первом групповом этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды вышли во второй групповой этап, где к ним присоединились сборные Бразилии и Аргентины, освобождённые от игр на первом этапе. Четыре команды по круговой системе определили двух лучших, которые в финальном матче разыграли чемпионский титул.

Первый этап 

 14 сентября: Уругвай — Эквадор 3:0 (15:12, 15:12, 16:14); Венесуэла — Парагвай 3:0 (15:4, 15:6, 15:11); Перу — Чили 3:0 (15:12, 16:14, 15:11).
 15 сентября: Эквадор — Парагвай 3:2 (10:15, 8:15, 15:11, 15:6, 15:10); Чили — Уругвай 3:0 (15:7, 15:2, 15:3); Венесуэла — Перу 3:2 (15:6, 13:15, 15:9, 11:15, 15:11).
 16 сентября: Чили — Эквадор 3:0 (15:8, 15:8, 15:10); Перу — Парагвай 3:0 (15:8, 15:6, 15:10); Венесуэла — Уругвай 3:0 (15:3, 15:11, 15:5).
 17 сентября: Венесуэла — Эквадор 3:0 (15:6, 15:4, 15:2); Перу — Уругвай 3:-; Чили — Парагвай 3:-.
 18 сентября: Перу — Эквадор 3:0 (15:13, 15:8, 15:11); Венесуэла — Чили 3:0 (15:13, 15:5, 15:9); Уругвай — Парагвай 3:2 (15:12, 15:12, 8:15, 14:16, 15:8).

Второй этап 

 19 сентября: Бразилия — Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:0); Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:11, 15:11).
 20 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (17:15, 15:2, 15:3); Венесуэла — Перу 3:2 (13:15, 15:11, 15:2, 13:15, 15:11).
 21 сентября: Аргентина — Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:1); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:3, 15:4).

Финал 
22 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:1 (12:15, 15:4, 15:8, 15:7)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Марсело Неграо, Кид, Джоване, Паулан, Маурисио, Жанелсон, Дуглас, Эдуардо Пезан, Пампа, Аллан, Танде, Талмо. Тренер — Жосенилдо Карвальо.

  Аргентина: Маркос Милинкович, Гильермо Куани, Гильермо Мартинес, Лукач, Романо, Вебер, Эдуардо Родригес, Фернандо Борреро, Пабло, Роландо, Бонора, Куминетти. Тренер — Ён Ван Сон.

  Венесуэла: Паленсия, Роблес, Насеро, Мухика, Сульбаран, Сарти, Перес, Гарсия, …

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1991 год в волейболе